Feldmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Feldmayer (* 1956), Mitglied im Siemens-Zentralvorstand 
 Martina Feldmayer (* 1964), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
Siehe auch
 Feldmayr
 Feldmeijer